Александр Бойков: Бойков, Александр Владимирович (род. 1975) — российский хоккеист, тренер.
 Бойков, Александр Дмитриевич (1928—2012) — доктор юридических наук, заслуженный деятель науки России.
 Бойков, Александр Николаевич (род. 1944) — заслуженный врач Российской Федерации.
 Бойков, Александр Рафаилович (род. 1975) — российский хоккеист, эксперт.